Странная история доктора Джекила и мистера Хайда (фильм, 1968) — США
 Странная история доктора Джекила и мистера Хайда (фильм, 1985) — СССР